Ante Kovačić može značiti:
Ante Kovačić, (1854. – 1889.), hrvatski romanopisac i novelist, pjesnik
Ante Kovačić, hrvatski nogometaš